kadłub – część konstrukcji łącząca w jedną całość pozostałe części, zespoły i podzespoły wchodzące w skład tej konstrukcji
 kadłub statku wodnego
 kadłub samolotu

W Polsce  

 Kadłub – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Kadłub – część wsi Derło  w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Kadłub – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń 
 Kadłub – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie 
 Kadłub – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Kadłub – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Kadłub – dawna gromada

Zobacz też 
 Kadłub Turawski, Kadłub Wolny, Stary Kadłub